Арт-Родник — российская издательско-производственная компания, основанная в 1996 году.

Деятельность 
Под маркой издательства выходят в свет книги и альбомы по искусству и архитектуре, дизайну, ювелирному искусству, истории моды, художественной ковке, орнаментам и декоративно-прикладному творчеству, а также посвящённые различным аспектам истории культуры: научно-популярные, справочные издания, а также книги, обучающие различным ремёслам. Постоянный участник международных и российских книжных выставок.

«Арт-Родник» сотрудничал с немецким издательством «Taschen», а в 1998 году заключил эксклюзивный договор на дистрибуцию и участие в совместных проектах. Книги издательства «Taschen» распространялись как на языке оригинала, так и переведённые на русский язык.

В 2017 г. издательство было закрыто из-за финансовых проблем.

Выпускаемая продукция 
Книжные серии:
 Золотая галерея русской живописи
 Малая серия искусств
 Фотографическое наследие
 Архитектура
 Стили, течения и направления в искусстве
 Зарубежное искусство
 Энциклопедии
 Лучшие фотографы мира
 Домашнее творчество

Эксклюзивные издания:
 Модерн в России
 Европейские ордена в России
 Шедевры русской иконописи
 Архитектурная энциклопедия XIX века
 Леонардо да Винчи. Полное собрание живописи и графики
 Микеланджело. Полное собрание произведений
 Париж в произведениях искусства
 Библейский атлас: история и география библейских земель
 Великие художники итальянского Возрождения

Примечания

Ссылки 
 http://shop.art-rodnik.ru Официальный сайт издательства АРТ-РОДНИК
Издательства, основанные в 1996 году
Издательства России